Грена — название кладок яиц бабочек из семейства Павлиноглазки (Saturniidae).
 Грена (, 1934) — танкер, потопленный 17 марта 1944 года в Индийском Океане () японской подводной лодкой  (погибло семеро из команды в 42 человека); последний норвежский корабль, потерянный во время Второй мировой войны в Индийском Океане.

 Грена — озеро в округе Оттер-Тэйл (Миннесота), расположено на высоте 408 метров над уровнем моря ().

См. также 
 Грено — город в Дании

Примечания